

Geografia 
 Canada
 Carleton-sur-Mer – città del Québec
 Regno Unito
 Carleton – parrocchia civile del North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Carleton – villaggio della Contea di Monroe, Michigan
 Carleton – villaggio della Contea di Thayer, Nebraska

Persone 
 Guy Carleton – militare inglese